Sonic Flower Groove — дебютный студийный альбом шотландского музыкального коллектива Primal Scream, выпущенный в 1987 году.

Список композиций 
 «Gentle Tuesday» — 3:49
 «Treasure Trip» — 3:15
 «May the Sun Shine Bright for You» — 2:41
 «Sonic Sister Love» — 2:36
 «Silent Spring» — 3:52
 «Imperial» — 3:38
 «Love You» — 4:45
 «Leaves» — 3:32
 «Aftermath» — 2:47
 «We Go Down Slowly Rising» — 3:23

Участники записи 
 Primal Scream:
 Бобби Гиллеспи — вокал, тексты
 Роберт Янг — бас-гитара
 Эндрю Иннес — ритм-гитара
 Мартин Даффи — пианино
 Джим Битти — тексты
 Дэйв Морган — ударные
 Джим Навайо — соло-гитара
 Фрэнсис Свини — альт
 Пэт Коллайер — звукорежиссёр
 Майо Томпсон — продюсер

Ссылки 
 Sonic Flower Groove на сайте Discogs

Альбомы 1987 года
Sonic Flower Groove